Gennaro De Vivo – vescovo cattolico italiano
Giovanni De Vivo – vescovo cattolico italiano
Tommaso De Vivo – pittore italiano
Ugo De Vivo – politico e avvocato italiano